Icterus steht für

 Trupiale
 Ikterus